Рождённый убивать (Born to Kill) — фильм Роберта Уайза.
 Рождённый убивать (殺しの烙印) — фильм Сэйдзюна Судзуки.
 Рождённый убивать — песня российской рок-группы «Северный Флот».